Тони Беллью (; род. 30 ноября 1982, Ливерпуль, Англия, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой, первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Чемпион мира по версии WBC (2016—2017) и чемпион Европы по версии EBU (2015—2016) в первом тяжёлом весе. Чемпион Британского содружества (2010—2011) и чемпион Великобритании (2011, 2012) в полутяжёлом весе.

Карьера в кикбоксинге 
Бывший кикбоксер, его любительский рекорд был 100 — 4 (68 нокаутом).

Любительская карьера 
Беллью в 2002—2003 годах нокаутировал всех своих соперников на любительском ринге (кроме одного оппонента, его победил по очкам).

Трижды становился чемпионом ABA. В 2006 году перешёл в тяжёлый вес где проиграл Дэнни Прайсу.

На любительском ринге выиграл 40 поединков, из них 32 нокаутом. Потерпел 7 поражений.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Тони дебютировал в октябре 2007 года.

Выиграл первые 12 рейтинговых поединков, в которых чередовал весовые категории, выступая то в полутяжёлом весе, то в первом тяжёлом весе.

Полутяжёлый вес 
В марте 2010 года нокаутировал в первом раунде боксёра из Ганы, Атоли Мура, и завоевал титул британского содружества в полутяжёлом весе. В сентябре защитил титул против соотечественника Боба Айсофе (8-1)

11 декабря 2010 года во второй защите титула встретился с Овиллом Маккензи (18-9). В первом раунде Маккензи отправил Белью в нокдаун. Тони впервые оказался на канвасе. Тоже повторилось и во втором раунде. В 5-м раунде после столкновения головами на голове Белью образовалось сильное рассечение. Неожиданно в 8-м раунде левым хуком Белью отправил Маккензи в тяжёлый нокдаун, после которого рефери остановил бой.

16 июля 2011 года, состоялся второй поединок Беллью с Маккензи. Помимо титула британского содружества, во втором бое разыгрывался вакантный титул чемпиона Великобритании. Во втором бое Беллью уверенно победил по очкам.

Чемпионский бой с Нэйтоном Клеверли 
В сентябре 2011 года, непобеждённый Тони Беллью (16-0) вышел на ринг за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, с соотечественником, Нэйтоном Клеверли (22-0). Бой выдался очень конкурентным. Клеверли победил в близком бою, решением большинства судей.

В апреле 2012 года, Белью снова завоевал титул чемпиона Великобритании. В 5-м раунде он нокаутировал Дэнни Макинтоша (13-2).

8 сентября 2012 года Тони нокаутировал известного колумбийского боксёра, Эдисона Миранду (35-7).

17 ноября 2012 года победил по очкам аргентинца, Роберто Фелисиано Болонти (30-1), и завоевал вакантный титул чемпиона мира WBC silver.

Бои с Айзеком Чилембой 
30 марта 2013 года состоялся первый поединок Беллью с известным боксёром из Малави, Айзеком Чилембой. Чилемба действовал с дальней дистанции, в то время как Белью старался контратаковать в ближнем бою. Бой был очень вязким и малозрелищным. Мнение судей разделилось и была зафиксирована ничья.

Через два месяца состоялся реванш. В повторном бою Беллью был более активным и за счёт большего числа выброшенных ударов и победил Чилембу.

Чемпионский бой с Адонисом Стивенсоном 
31 октября 2013 года Беллью вышел на ринг с чемпионом мира по версиям WBC и The Ring, канадцем, Адонисом Стивенсоном. Чемпион, победил техническим нокаутом в 6 раунде обязательного претендента на титул, 30-летнего британца Тони Белью. Стивенсон уверенно контролировал ход всего поединка. В 6 раунде Стивенсон мощным ударом слева отправил Белью в нокдаун. Белью поднялся, но затем Стивенсон вновь потряс Белью, и хотя британец не упал, было видно, что он не в состоянии продолжать поединок.

Первый тяжёлый вес 
После первого досрочного поражения, Белью поднялся в первый тяжёлый вес.

15 марта 2014 года, Тони Беллью нокаутировал в 12-м раунде российского боксёра, Валерия Брудова и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

12 июля, Белью в защите титула, нокаутировал в 5-м раунде бразильского боксёра, Хулио Сесара Дос Сантоса (26-2).

Реванш с Нэйтоном Клеверли 
Уже 12-го июля после победы над Дос Сантосом, Беллью и Клеверли выразили желание провести матч реванш. В повторном бою, Клеверли действовал атакуя джебами и работал преимущественно на дальней дистанции. Белью же шёл в размен и входил в ближнюю и среднюю дистанции. Более силовая и агрессивная манера боя, позволила Белью взять реванш и победить Нэйтона Клеверли по очкам раздельным решением судей.

Бой с Матеушом Мастернаком 
12 декабря 2015 года, Тони Беллью победил единогласным решением судей польского боксёра, Матеуша Мастернака и завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU.

Чемпионский бой с Илунгой Макабу 
С началом встречи Тони вошёл в роль не самого агрессивного агрессора, а Илунге было комфортно на позиции терпеливого контрпанчера. В конце 1-го раунда Белью «прижал» противника у канатов, однако спустя несколько секунд кувыркнулся назад от чёткого прямого слева от Макабу — нокдаун. После 2-й трёхминутки, которая прошла в относительно равном противостоянии, в следующей наступила развязка: Беллью решил порубиться с африканцем и преуспел в этом. После бомбёжки у канатов Макабу пропустил в серии сильнейший боковой слева, обмяк и потерял сознание ещё до падения на настил ринга.

Бой с Би Джей Флоресом 
15 октября 2016 года победил техническим нокаутом в 3-м раунде американского боксёра Би Джей Флореса и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Тяжёлый вес

Бой с Дэвидом Хэем 
4 марта 2017 года встретился с экс-чемпионом мира в 2 весовых категориях Дэвидом Хэем. Хэй взял первую половину боя, главным образом за счёт активности. Беллью на удивление хорошо отрабатывал в защите, своевременно уклоняясь от опасных выпадов, однако на фоне агрессивного соперника Тони терялся и не дорабатывал, чтобы забирать раунды в копилку. В 6 раунде картина боя резко поменялась. Хэй получил травму ахиллова сухожилия и оказался в нокдауне под ударным натиском Беллью. Хэй поднялся и оставшуюся часть боя боксировал с поврежденной ногой, выполняя роль уже принимающей стороны. В одиннадцатом раунде Хэй, пропустив несколько ударов у канатов, выпал за пределы ринга. Он успел вернуться в ринг и принять вертикальное положение до окончания счёта рефери, но тут же секунданты Дэвида выбросили полотенце. После завершения поединка Хэй был доставлен в больницу.

Реванш с Дэвидом Хэем 
5 мая 2018 года состоялся реванш Беллью против Дэвида Хэя. Победу в поединке техническим нокаутом в 5 раунде вновь одержал Белью.

Бой с Александром Усиком 

Проиграл нокаутом в 8 раунде.

Статистика профессиональных боёв

Профессиональные титулы

Фильмография

Интересные факты 
 Британская легенда суперсреднего веса (до 76,2 кг) Карл Фроч признался, что во время спаррингов уступал только одному бойцу — Тони Беллью.

Личная жизнь 
Тони Белью является активным болельщиком футбольного клуба «Эвертон» из его родного Ливерпуля. Он часто посещает домашние и выездные матчи клуба, а на свои поединки выходит под ту же музыку, под которую футболисты «Эвертона» выходят на свои домашние игры. В 2016 году Белью завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе в поединке, который проходил на стадионе «Эвертона» «Гудисон Парк». Его двоюродный брат Джордж Белью является чемпионом Европы по кикбоксингу.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в первом тяжёлом весе

Примечания

Ссылки 
 
 Тони Беллью — страница на сайте vRINGe.com
 Тони Белью — страница на сайте Ringside24.com

Актёры Великобритании
Боксёры Великобритании
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Чемпионы Всемирного боксёрского совета